Dit is een lijst van landen naar hoogste punt. Op deze lijst staan de 193 lidstaten van de Verenigde Naties plus Kosovo, Taiwan en Vaticaanstad alsook alle overzeese territoria van deze landen, met uitzondering van de claims op Antarctica en van Akrotiri en Dhekelia, waarover geen gegevens zijn. De afhankelijke gebieden zijn cursief weergegeven en niet opgenomen in de rangschikking.

Hoogste punt